Луговое () — село,
Дерезоватский сельский совет,
Синельниковский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1224881503. Население по переписи 2001 года составляло 18 человек.

Географическое положение 
Село Луговое находится на левом берегу реки Татарка,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Широкосмоленка,
на противоположном берегу — село Дерезоватое.
Рядом проходят автомобильная дорога  () и .

Примечания